Il doppio del torneo di tennis Portoroz Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Maks Mirny e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Takao Suzuki 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)
 Maks Mirny /  Andrej Ol'chovskij (Campioni)

 Aleksandar Kitinov /  Takao Suzuki (finale)
 Bobby Kokavec /  Myles Wakefield (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Portoroz Challenger 1998